Les Contenti est une famille patricienne de Venise, anoblie en 1304 après la chute de Constantinople, s'est éteinte, mais une autre branche de celle-ci a été agrégée en payant la taxe de  ducats en 1686.

Les armes des Contenti se composent d'un champ de gueules avec trois bandes d'argent chargées de dix croix de sable, quatre sur la bande du milieu

Sources 
 
 
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.et trois sur chacune des deux autres.

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise
Patronyme italien